Rahnenführer ist der Familienname folgender Personen:

 Dankwart Rahnenführer (1936–1991), deutscher Althistoriker
 Eugen Rahnenführer (1886–1958), deutscher Arzt und Numismatiker
 Jörg Rahnenführer (* 1971), deutscher Statistiker